Willie Smith, atleta statunitense
 William C. Smith (n. 1953), cestista statunitense
 Willie Junior Smith (n. 1986), giocatore di football americano statunitense
 Willie Smith, sassofonista statunitense
 William Henry Joseph Bonaparte Bertholoff Smith, conosciuto come The Lion (1893-1973), pianista statunitense